Wartelle est un nom de famille français. On le rencontre surtout dans le département du Nord. Il est notamment porté par : 

 André Wartelle (1930–2001), prêtre, écrivain et universitaire français ; 
 Bruno Wartelle (1971-), boxeur français ; 
 Jean-Baptiste-Charles Wartelle (1801–1884), est un homme politique français ; 
 Julien Wartelle (1889–1943), gymnaste artistique français ; 
 Léon-Marie Wartelle (1806–1866), homme politique français ; 
 Paul Wartelle (1892–1974), gymnaste artistique français, frère du précédent ; 
 Pierre Mathias Joseph Wartelle (1773–1856), homme politique français.

Liens externes 
 

Patronyme français